74-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 27 апреля по 2 мая 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал британский велогонщик Герайнт Томас.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили сборную Швейцарии.

Маршрут 
Гонка открывалась прологом, финиш которого был в крутой подъём протяжённостью 880 м со средним градиентом 7,6%. Далее следовало три пересечённых холмистых этапа с многочисленными подъёмами средний градиент которых составлял 6—7%, а максимальный доходил до 10—12%. Пятый этап был королевским горным этапом, с финишным восхождение протяжённостью 20,8 км со средним градиентом 7,6% и максимальным 11%. На заключительном шестом этапе, проходившем в формате индивидуальной гонки, гонщиков ждало два коротких, но сложных подъёма. Почти сразу после старта 700 м со средним градиентом 12% и брусчатым покрытием, а на финише 400 м со средним градиентом 6%. 

Всего за 6 этапов гонщики преодолели чуть менее 700 км с суммарным набором высоты более 13000 м.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Романдии 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2021 году
Май 2021 года